Санта-Мария-де-Гия-де-Гран-Канария (), более известный как просто Гия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится в северной части острова Гран-Канария. Занимает площадь 42,59 км². Население — 14200 человек (на 2010 год).

Самый крупный населённый пункт — Ла-Аталая(es).

История 
В 1509 году на острове была возведена церковь в честь Богоматери-де-Гия, вокруг которой началось возведение поселения Гия.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Лас-Пальмаса